Matthodon (Матодон — „матесов зуб”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрле породице Hyaenodontidae, који је у периоду од раног до средњег еоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива

Опис 
Врста Matthodon menui је тежила око 12,31 kg, Matthodon peignei око 15,75 kg, а Matthodon tritens око 19,15 kg.

Понашање и палеоекологија 
Врсте из рода Matthodon су биле копнени предатори са простора Европе, који су се хранили са месом и костима.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Matthodon.

Временска распрострањенст рода Matthodon унутар породице Hyaenodontidae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyaenodontidae

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Европе